

Sigle 
 Networked Elements: Supporters and Transformers – organizzazione formata da robot e militari nel film Transformers - La vendetta del caduto
 Nuclear Emergency Support Team – team dipendente dal National Nuclear Security Administration

Letteratura 
Nest Freemark – personaggio letterario creato da Terry Brooks

Musica 
 Nest – gruppo musicale finlandese
 Nest – rapper svizzero

Persone 
 Nest ferch Cadell – regina gallese, moglie di Merfyn Frych ap Gwriad
 Nest verch Rhys – principessa gallese, figlia di Rhys ap Tewdwr
 Van Nest Polglase – scenografo statunitense

Software
 Next ESA SAR Toolbox – Software open source dell'ESA per l'analisi di immagini telerilevate da satellite

Altro 

 Nest è un marchio di Google LLC utilizzato per commercializzare prodotti per la casa intelligente